Ilidža est un toponyme qui peut désigner :
Ilidža, une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ilidža, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.